

Geografia

Niemcy 
 Laufen – dzielnica Sulzburga
 Laufen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land
 Laufen an der Eyach – dzielnica Albstadt

Szwajcaria 
 Laufen – okręg (Bezirk) w kantonie Bazylea-Okręg
 Laufen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen

Zobacz też 
 Laufen-Uhwiesen
 Lauffen
 Sulzbach-Laufen